Hospicjum Światło im. Jana Pawła II w Toruniu – zespół opieki paliatywnej z siedzibą w Toruniu. Jeden z pierwszych tego typu ośrodków w Polsce.

Lokalizacja 
Hospicjum Światło znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpital Zespolonego oraz Klasztoru o.o. Redemptorystów, którzy sprawują w nim posługę kapelanów.

Historia 

Hospicjum ”Światło” w Toruniu zostało założone w 1993 roku przez toruński oddział Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Idea powstania pierwszego tego typu ośrodka nie tylko w mieście, ale i w województwie jest ściśle związane z osobą Janiny Mirończuk, która dostrzegła potrzebę powstania takiej placówki już rok wcześniej.

Pierwszą siedzibą tego hospicjum był budynek zlokalizowany przy ulicy Rejtana 6, w którym zorganizowano oddział składający się z siedmiu łóżek. Kolejną ważną datą w historii placówki był rok 1998, kiedy to ówczesne władze Torunia przekazały na rzecz hospicjum zabytkowy XVII - wieczny dworek,  tzw. Dwór Bielańskim. Po przystosowaniu tego obiektu do potrzeb opieki paliatywnej, hospicjum rozpoczęło działalność w 1999 roku. Otwarcie nowej siedziby zbiegło się z nadaniem mu imienia Jana Pawła II. Tablicę z nazwą placówki poświęcił papież Jan Paweł II w trakcie pobytu w Toruniu 7 czerwca 1999  roku. W 2011 roku oddano do użytku nowy, wybudowany na terenie placówki obiekt, w który znalazł  miejsce funkcjonujący do dnia dzisiejszego oddział stacjonarny.

W latach 2019-2021 wybudowano nową siedzibę hospicjum w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Struktura organizacyjna 
 Oddział Stacjonarny
 Poradnia Medycyny Paliatywnej
 Wolontariat
 Hospicjum Domowe
Hospicjum Światło prowadzi także tzw. hospicja domowe w następujących miastach: Brodnica, Wąbrzeźno, Chełmno, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie

Dyrektorzy 
Długoletnią dyrektor hospicjum była jego założycielka, Janina Mirończuk, która sprawowała tę funkcję do 2010 roku, kiedy to zastąpił ją Tomasz Krzysztyniak. Od grudnia 2015 roku pełniącym obowiązki dyrektora został Jacek Kubiczak.

Nagrody i wyróżnienia 
 Hospicjum Światło otrzymało statuetkę SUPERMEDICUS 2015 za znaczący wpływ na poziom oferowanych usług, ich dostępność oraz jakość, a także bezpieczeństwo pacjentów.

Zobacz też 
 Park na Bielanach w Toruniu
 Dwór Bielański w Toruniu
 Opieka zdrowotna w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona hospicjum

Szpitale w Toruniu
Hospicjum